

Persone
 Alessandro Tonini (1885-1932) – ingegnere e progettista aeronautico italiano
 Angelo Tonini (1889-1974) – lunghista, altista e calciatore italiano
 Annamaria Tonini (1931) – ex cestista italiana
 Antonio Tonini (1828-1860) – alpinista e geografo svizzero, di lingua italiana
 Devis Tonini (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Dino Tonini (1905-1975) – ingegnere italiano
 Ersilio Tonini (1914-2013) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Battista Tonini (1882-1916) – militare e irredentista italiano
 Giorgio Tonini (1959) – politico e giornalista italiano
 Goffredo Tonini (1898-1970) – militare italiano
 Luigi Tonini (1807-1874) – storico e bibliografo italiano
 Pellegrino Tonini (1824-1884) – presbitero, numismatico e archeologo italiano
 Simone Tonini (1921-2019) – monaco italiano e abate generale dei Silvestrini (1972-1989)
 Valerio Tonini (1901-1992) – ingegnere e scrittore italiano
 Virginio Tonini (...–...) – ingegnere e dirigente sportivo italiano

Altro
 Palazzo Fadda-Tonini – edificio residenziale di Cagliari
 Punta Tonini – montagna delle Alpi Graie